Chomp peut faire référence à :
 le verbe anglais « to chomp » :  mâcher bruyamment
 jeu de Chomp, un jeu mathématique inventé par David Gale
 un des ennemis de Mario, dans les jeux vidéo Mario
 en informatique, chomp
 Une fonction de perl qui permet de supprimer le(s) caractère(s) en fin de chaîne correspondant à la variable d'environnement $INPUT_RECORD_SEPARATOR ("$/"), en pratique, il est souvent utilisé pour supprimer le caractère retour chariot ("\n") en fin de ligne, lorsqu'un programme lit un fichier texte ligne par ligne.

Articles connexes 
 Paronyme : C.H.O.M.P.S., film de 1979

Notes 

Onomatopée